Fours kan syfta på:
 Fours, Gironde
 Fours, Nièvre